Laid Black (album des Stranglers)